AOL Sessions Undercover – EP dei Thirty Seconds to Mars
AOL Sessions Undercover – EP dei The Red Jumpsuit Apparatus

Pagine correlate 
Sessions@AOL (disambigua)